Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2001 – trzydzieste trzecie mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA-AER, które odbyły się w Chile w dniach od 5 do 15 kwietnia 2001 roku.

Informacje ogólne 
Zawody zostały rozegrane na piętnastu obiektach w środkowym Chile, a nad ich przebiegiem czuwało dwudziestu dwóch arbitrów.

W finale spotkały się zespoły Nowej Zelandii i Francji, a lepsi w nim okazali się młodzi zawodnicy z południowej półkuli. Cztery najsłabsze zespoły grupy B zostały relegowane z mistrzostw, natomiast jej finaliści – Rosja i Gruzja – zyskali awans do grupy A, zastępując Koreańczyków i Samoańczyków.

Grupa A 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 6 a 15 kwietnia 2001 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Grupa B 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 5 a 14 kwietnia 2001 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2001 w rugby union
Rugby union w Chile
2001 w Ameryce Południowej
Chile w XXI wieku